Účastníci zájezdu mohou být :

obecně
 turisté na výletě

v kultuře
 Účastníci zájezdu (román) – kniha Michala Viewegha (1996)
 Účastníci zájezdu (film) – film na motivy knihy (2006)